Гаврель - муніципалітет у Франції
 Гаврель - яр у Криму в районі Бабуган-яйли
 Гаврель-Чокрак - джерело на північному схилі Бабуган-яйли
 Гаврель-богаз - гірська стежка, кримський гірський прохід, через Бабуган-яйлу, на висоті більше 4000 футів над рівнем моря
 Гаврельский перевал - перевал через Бабуган-яйлу, на висоті близько 1500 метрів над рівнем моря. У ньому сходилися всі верхові і пішохідні шляхи, що ведуть до Козьмодемьянского монастирю з селищ Південного берега Криму, між Алуштою і Ялтою.

Джерела

 Ялта. Путеводитель.